Това е непълен списък на царете на Древна Македония.

Митичните прародители на Аргеадската династия

Династия Аргеади

Династия Антипатриди

Сменящи се династии

Династия Антигониди

Източници 

Македонски царе